Brézin :

Patronyme 

 Édouard Brézin né en 1938, physicien français
 Michel Brézin (1758 - 1828), industriel et philanthrope français

Toponyme 
 Rue Brézin, rue de Paris

Autres 
 Balancier de Brézin, utilisé pour la frappe de monnaies.

Voir aussi 
 Brézins, commune française du département de l'Isère